Козінцев Григорій Михайлович (9 березня 1905, Київ — 11 травня 1973, Ленінград) — російський кінорежисер, педагог. Народний артист СРСР (1964).
 Козінцева Лариса Максимівна (1 березня 1929 — 2005) — український гідролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Козінцова Любов Михайлівна (1899—1970) — радянський живописець і графік. Сестра кінорежисера Григорія Козінцева.

російські прізвища